The Glimmer Twins es un seudónimo dado a Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, quienes lo utilizan en los créditos como productores de los álbumes de los Stones.

Historia

El origen del sobrenombre data de unas vacaciones que Jagger y Richards tomaron en Brasil en 1969. Una pareja mayor inglesa, al reconocerlos vagamente de la televisión y los diarios británicos pero sin saber quienes eran, y ante la negativa de aquellos de revelar su identidad, les decían insistentemente "just give us a glimmer" pidiendo alguna pista.

Jagger y Richards empezaron a llamarse ellos mismos como 'The Glimmer Twins' apareciendo  por primera vez en los créditos como productores en It's Only Rock'n'Roll, sin aclarar en ningún lado que se trataba de un alias por Jagger y Richards.

Álbumes producidos por The Glimmer Twins 

The Rolling Stones 

It's Only Rock'n'Roll
Black and Blue
Love You Live
Some Girls 
Emotional Rescue
Sucking in the Seventies
Tattoo You
"Still Life" (American Concert 1981)
Undercover (Coproductor Chris Kimsey)
Dirty Work (Coproductor Steve Lillywhite)
Steel Wheels (Coproductor Chris Kimsey)
Flashpoint (Coproductor Chris Kimsey)
Voodoo Lounge (Coproductor Don Was)
Stripped (Coproductor Don Was)
Bridges to Babylon (Coproductor Don Was; Rob Fraboni, Danny Saber, Pierre de Beauport y The Dust Brothers)
A Bigger Bang (Coproductor Don Was)
Shine a Light (Coproductor Bob Clearmountain)

Otros Artistas
Peter Tosh - Bush Doctor, 1978. (Coproductores con Peter Tosh y Robert Shakespeare). 

Nota: John Phillips - Pay, Pack and Follow lanzado en 2001, grabado entre 1973 y 1979, acredita a Mick Jagger y Keith Richards como Producers.

Véase también
 Nanker Phelge

Notas

 

Glimmer Twins, The
Glimmer Twins, The
Glimmer Twins, The